Gīlān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gīlān-e Gharb (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 
 Gilan, provins, 
 Dezhan, ort, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar